Aprenentatge basat en el joc (del seu nom en anglès Game-Based Learning), ús de jocs educatius en els processos d'aprenentatge
 Gamma-butirolactona, substància líquida usada com a dissolvent de pintura i com a droga